"Kesklinn" és la paraula estonia per al centre d'una ciutat o poble.

Pot referir-se als llocs següents:

 Kesklinn, Tallinn
 Kesklinn, Tartu